Чемпионат Австрии по футболу 1948/49 - (Österreichische Fußballmeisterschaft) 38 розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Клуб Аустрия Вена в третий раз стал чемпионом.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
Сезон 1948/1949 на rsssf.com 
 Сезон 1948/1949 на сайте austriasoccer.at 

1948/1949
Спорт в Австрии в 1948 году
1949 год в Австрии
Австрия
Австрия